Жан Доминик Компан () (26 июня 1769, Сали-дю-Сала, департамент Верхняя Гаронна — 10 ноября 1845, Бланьяк, близ Тулузы) — один из командиров французской Великой армии, пэр Франции. 23 ноября 1806 произведен в дивизионные генералы. С 12 октября 1808 — граф Империи при Наполеоне I.

Первые десять лет службы (1791—1801 гг.) 
Первое важное событие в военной карьере Компана произошло 2 октября 1791, когда ему было присвоено звание капитана 3-го батальона волонтёров его родного департамента Верхняя Гаронна. Спустя год, в 1792, его подразделение включают в состав сначала Альпийской, а в 1793 — Итальянской армии. С 20 ноября 1793 он исполняет обязанности адъютанта штаба батальона, а с 13 июня 1795 — бригады. На этом его стремительные повышения по службе не заканчиваются. Уже 25 августа 1798 его назначают начальником Генерального штаба у генерала Гренье в Армии Италии, а почти ровно через год — 23 июня 1799 — он получает звание бригадного генерала Французской республики. Вплоть до 5 июля 1800 Компан возглавлял штабы различных дивизий, а затем ему доверили командование бригадой сначала в дивизии генерала Миолисса, а потом у генерала Луазона. Примерно в то же время Компан возглавлял авангард французской армии в Ферраре. В июне 1801 его перевели в 27-й военный округ, сделали командующим в провинции Кони. Через некоторое время, под его начало поступила бригада из дивизии генерала Сюше, расквартированная в Сент-Омерском лагере.

Генерал Великой армии. Участие в кампаниях 1805—1812 гг 
С 30 августа 1805 Компан занимает пост начальника штаба 5-го корпуса маршала Ланна, в составе Великой армии (бывшей Армии Берегов Океана). Он участвует и получает ранение в сражении при Аустерлице. 13 декабря 1805, его переводят в 4-й корпус и назначают командиром бригады. В кампаниях 1806—07 он то занимает штабные должности, то рискует жизнью на полях сражений. Так 27 сентября 1806 его определили начальником штаба 4-го корпуса маршала Сульта, а уже 14 октября он вёл солдат в атаку против войск князя Гогенлоэ под Йеной. Административный дар и штабное мышление Компана привлекают внимание «железного маршала» Даву, который в октябре 1808 делает его начальником штаба своей Рейнской армии в Германии, которая 1 апреля 1809 года была преобразована 3-й армейский корпус Армии Германии. 19 апреля 1811, в преддверии Русского похода, все тот же Даву назначает Компана командиром 5-й дивизии Эльбского обсервационного корпуса, который с 1 апреля 1812 стал носить название 1-го корпуса Великой армии.

Война в России. Саксонская кампания 1813 года 
В ходе войны с Россией в 1812 году, Компан особо отличился в таких сражениях, как бой с корпусом генерала Раевского под Салтановкой (23 июля), битва при Малоярославце (24 октября) и под Вязьмой (3-5 ноября). Особая страница в биографии Компана — сражение при Бородине. Ночью 5 сентября после тяжелейшей атаки он ворвался в Шевардинский редут. 7 сентября Даву назначил его возглавлять первую атаку на Багратионовы флеши. Его первый штурм русских укреплений был отбит, а в ходе второго сам генерал был ранен.

Известно, что во время осады Москвы генерал останавливался в усадебном доме Всеволожских, что в Тёплом переулке в Хамовниках, там же в типографии хозяев дома печатались официальные издания наполеоновской армии и агитационные материалы.

С 13 февраля 1813 года Компан занимал должность командира 1-й дивизии 2-го Рейнского обсервационного корпуса маршала Мармона. С 12 марта по ноябрь 1813 командовал 20-й пехотной дивизией (в корпусе всё того же Мармона) . В сражении при Лютцене, он, встав во главе дивизии, отбил ожесточенные атаки союзной кавалерии. В сражении при Бауцене Компан первым ворвался в город, отбитый у русских и пруссаков. Отважный генерал никогда не прятался за спины солдат, а потому очень часто бывал ранен — дважды при Мёккерне, а затем и в «Битве народов» при Лейпциге.

Оборона Парижа. 1-я Реставрация Бурбонов. Сто дней 
24 апреля 1814 Компана включили в состав Комитета по обороне французской столицы. В самой битве за Париж, он командовал войсками на Монмартре. После возвращения на французский престол Бурбонов его назначили членом Военного Совета, но эту должность он занимал недолго. «Полет Орла» с Эльбы, как известно, сопровождался массовым переходом солдат и офицеров на сторону императора. Также поступил и Компан. 18 мая Наполеон, в благодарность за лояльность, сделал Компана командиром 6-й пехотной дивизией из 2-го корпуса Северной армии. В ходе битвы при Ватерлоо, завершившей эпоху наполеоновских войн, Компан был взят в плен, затем освобожден. После второго отречения Наполеона прощенный Людовиком XVIII Компан вошел в состав Военного суда над маршалом Неем и проголосовал за вынесение тому смертного приговора. 17 августа 1815 генерал получил титул пэра. В то же время нового назначения он не добился и подал в отставку.

Скончался Жан-Доминик Компан в Бланьяке, 10 ноября 1845. Спустя некоторое время после пышных похорон, его прах был перевезен в Сали и торжественно предан земле на городском кладбище. Все в том же Сали, на главной площади, возвышается памятник Компану, выполненный из белого мрамора тулузским скульптором Грифулем Дорвалем. На композиции запечатлен следующий эпизод. Левая рука генерала перевязана после полученной в очередном бою раны, а правая указывает на шляпу, брошенную Компаном себе под ноги. При этом, он с презрением произносит следующие слова, обращенные к посланнику фельдмаршала Кутузова: «Я не отойду ни на шаг с занимаемой мною позиции, и передайте вашему генералу, что никакая сила не сможет сдвинуть меня с этого места.»

Примечания

Ссылки 

 Биография Ж. Д. Компана в журнале «Сержант»
 Энциклопедический справочник К. А. Залесского
 Информация о генерале Компане на сайте г. Сали-дю-Сала
 Воспоминания маршала Даву о генерале Компане.

Французские дивизионные генералы Революционных и Наполеоновских войн
Имена, высеченные под Триумфальной аркой (Париж)
Графы Империи (Франция)